

Pessoas
D.B. Woodside

Localidades
Woodside, uma cidade do Delaware
Woodside, uma cidade da Pensilvânia
Woodside, uma cidade da Califórnia
Woodside, um distrito londrino no borough de Croydon

Ou ainda:
Woodside East

Desambiguações de topônimos